Dzwon Pokoju i Przyjaźni Między Narodami w Poznaniu
 Dzwon Pokoju we Frankfurcie nad Odrą
 Dzwon Pokoju w Warszawie